Combarro puede referirse a:
Combarro (La Coruña), lugar de la parroquia de Cervás, municipio de Ares, provincia de La Coruña;
O Combarro (Coirós), lugar de la parroquia de Santiago de Ois, municipio de Coirós, provincia de La Coruña;
O Combarro (Santa Comba), lugar de la parroquia de Santa Comba, municipio de Santa Comba, provincia de La Coruña;
O Combarro (Mondoñedo), lugar de la parroquia de San Vicente de Trigás, municipio de Mondoñedo, provincia de Lugo;
O Combarro (Ourol), lugar de la parroquia de Miñotos, municipio de Ourol, provincia de Lugo;
Combarro (Poyo), lugar y parroquia del municipio de Poyo, provincia de Pontevedra;
Combarro (Vila de Cruces), lugar de la parroquia de Piloño, municipio de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra.